Дом Джона Стейнбека — ресторан и дом-музей в городе Салинас (Калифорния). Дом примечателен тем, что в нём прошло детство американского писателя Джона Стейнбека.

Дом построен в викторианском стиле, расположен в центре Салинаса, по адресу Центральная Авеню, 132.

Дом был включен в Национальный реестр исторических мест США в 1989 году.

В настоящее время в доме расположен ресторан, для посещений дом открыт каждое воскресенье лета.

В двух кварталах от дома расположен Национальный Центр Стейнбека — музей посвященный Джону Стейнбеку.

См. также 
 Дом Джона Стейнбека (Монте-Серено) — также дом-музей Джона Стейнбека, где он жил с 1936 по 1938 год.

Джон Стейнбек
Объекты Национального реестра исторических мест в Калифорнии
Музеи Калифорнии
Салинас (Калифорния)